Есих () — словенская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1943) — югославский и словенский художник, лауреат Премии Рихарда Якопича (1980).
  (род. 1950) — югославский и словенский поэт, драматург и переводчик, лауреат Премии Енко (2001) и Премии Франце Прешерна (2002).